Jolly Roger – bandiera tradizionale dei pirati americani ed europei

Cinema 
 Jolly Roger – cortometraggio d'animazione del 1999 diretto da Mark Baker
 Jolly Roger – film del 2001 diretto da Lasse Spang Olsen
 Jolly Roger: Il massacro ha inizio... – film del 2005 diretto da Gary Jones

Altro 

Jolly Roger – nome della nave pirata di Capitan Uncino sia nell'opera teatrale (1904) che nel romanzo (1911) di J. M. Barrie, Peter Pan e Wendy.
Jolly Roger – cavallo da corsa
 Jolly Roger – azienda giapponese
 USS Jolly Roger (SP-1031) – pattugliatore della United States Navy
 Jolly Roger Amusement Park – parco di divertimenti di Ocean City, Maryland, USA